San Mango d'Aquino – comune italiano in provincia di Catanzaro.
San Mango Piemonte – comune italiano in provincia di Salerno.
San Mango sul Calore – comune italiano in provincia di Avellino.
San Mango Cilento – frazione del comune italiano di Sessa Cilento.